Nelligan ist der Familienname folgender Personen:

 Émile Nelligan (1879–1941), kanadischer Lyriker
 James L. Nelligan (* 1929), US-amerikanischer Politiker
 Kate Nelligan (* 1950), kanadische Schauspielerin